Белюнцы — название населённых пунктов в Белоруссии:

 Белюнцы — деревня в Беняконском сельсовете Вороновского района Гродненской области.
 Белюнцы — деревня в Дотишском сельсовете Вороновского района Гродненской области.